Йозеф Виктор Видман (, или , или ; 1842—1911) — швейцарский , ,  и ; номинировался на Нобелевскую премию по литературе в 1906 и 1908 годах. Известен также под псевдонимом Ludovico Ariosto Helvetico.

Биография 

Йозеф Виктор Видман родился 20 февраля 1842 года в городе Брно в Моравии. Детство провёл в Швейцарии, где его отец был священником. Учился в университетах Гейдельберга и Йены, затем поселился в Берне.

В 1868 году Видман стал директором бернской школы для девочек, но затем - несмотря на свою необычайную популярность среди учениц - освободил свой пост, так как по мнению властей его литературные труды носили «разлагающий» характер. 

С 1880 года Йозеф Виктор Видман стал редактором литературного отдела бернской газеты «». 

Как поэт, он удачно пробовал свои силы в драме, а также в этике и лирике, где ему было свойственно идеалистическое направление. 

Как публицист Йозеф Виктор Видман выступал против войны, поддерживал Первую русскую революцию 1905—1907 годов. После ареста и заключения Максима Горького в Петропавловскую крепость выступил в поддержку русского писателя.

Из-под его пера вышли: «Erasmus von Rotterdam» (Винтерт., 1865); «Iphigenie in Delphi», драма (1865); «Der geraubte Schleier», драматизированная сказка (1866); трагедии: «Arnold von Brescia» (Франкфурт, 1867); «Orgetorix» (1867), «Die Königin des Ostens» (Цюрих, 1879) и «Oenone» (1880); эпические стихотворения: «Buddha» (Берн, 1869) и «Kalospinthechromotrene oder der Wunderbrunnen von Is.» (под псевдонимом Ludovico Ariosto Helvetico, Франкфурт, 1873); комедия «Das Festgedicht» (Берн, 1873); «Mose und Zipora» (Берн, 1874); «An den Menschen ein Wohlgefallen» (Цюрих, 1877); «Rektor Müslins italienische Reise» (1881); «Aus dem Fasse der Danaiden», рассказ (1884); «Spaziergänge in den Alpen» (Франкфурт 1885); «Jenseits des Gotthard» (1888) и «Die Patrizierin» (Берн, 1888).

В 1906 и 1908 годах Видман номинировался на Нобелевскую премию по литературе.

Йозеф Виктор Видман умер 6 ноября 1911 года в городе Берне.

Библиография 
 
 Bürger-Familienbuch von Liestal. Alphabetisch und nach den Verwandtschaften geordnet und herausgegeben von J. Widmann. Liestal 1860
 Der geraubte Schleier.  Dramatisiertes Märchen nach Musäus. Winterthur 1864
 Iphigenie in Delphi. Ein Schauspiel . Winterthur 1865
 Arnold von Brescia. Trauerspiel in fünf Aufzügen . Frauenfeld 1866
 Buddha. Eine epische Dichtung in zwanzig Gesängen. Bern 1869
 Kalospinthechromokrene oder der Wunderbrunnen von Is (Versepos). 1871
 Das Festgedicht. Komödie in zwei Aufzügen . Bern 1873
 Libretto Der Widerspenstigen Zähmung. Komische Oper in 4 Akten, Musik von Hermann Goetz. UA 1874 Mannheim (Digitalisat nebst englischer Übersetzung (!), New York nach 1910)
 Moses und Zipora. Ein himmlisch-irdisches Idyll in zwölf Gesängen. Berlin 1874
 An den Menschen ein Wohlgefallen. Pfarrhausidyll. Zürich 1877
 Oenone. Trauerspiel. 1879
 Königin des Ostens. Schauspiel in fünf Aufzügen. Zürich 1880
 Rektor Müslins italienische Reise. Erzählung. 1881 (Neuausgabe  in der Edition Wanderwerk, o. O., 2017)
 Spaziergänge in den Alpen. Wanderstudien und Plaudereien. Frauenfeld 1885
 Jenseits des Gotthard. Menschen, Städte und Landschaften in Ober- und Mittel-Italien. Frauenfeld 1888
 Die Patrizierin. Lebensbild aus der modernen Gesellschaft. Novelle. Bern 1888
 Gemüthliche Geschichten. Zwei Erzählungen aus einer schweizerischen Kleinstadt. Berlin 1890
 Libretto Das steinerne Herz. Oper, Musik von Ignaz Brüll. UA 1888 Wien
 Touristennovellen . Stuttgart 1892
 Jenseits von Gut und Böse. Schauspiel in drei Aufzügen. Stuttgart 1893
 ’Bin, der Schwärmer. Idyll. Frauenfeld 1896
 Jung und Alt. Drei Dichtungen (Der Zelter; Die Königsbraut; Ein greiser Paris). Leipzig 1897 (Neue, vermehrte Auflage)
 Maikäfer-Komödie. Theaterstück in drei Handlungen. Frauenfeld 1897
 Sommerwanderungen und Winterfahrten. Frauenfeld 1897 (PDF-Digitalisat der Universität Tübingen )
 Johannes Brahms in Erinnerungen. Berlin 1898; Rotapfel, Zürich 1980, ISBN 3-85867-100-2
 Sizilien und andere Gegenden Italiens. Reiseerinnerungen. Frauenfeld 1898 (Digitalisat der 2., vom Verfasser durchgesehenen Auflage (3. Tausend) 1903)
 Lysanders Mädchen • Oenone. Moderne Antiken. Frauenfeld 1901
 Die Muse des Aretin. Drama in vier Aufzügen. Frauenfeld 1902
 Festakt zur Eröffnung des neuen Stadttheaters in Bern 1903 . Bern 1903
 Calabrien – Apulien und Streifereien an den oberitalienischen Seen. Frauenfeld 1904
 Der Heilige und die Tiere. Schauspiel. Frauenfeld 1905 (Digitalisat des 9./10. Tausend 1911; Digitalisat der Ausgabe von 1919 )
 Aus dem andern Weltteil. Zwei Erzählungen. Basel 1906
 Du schöne Welt! Neue Fahrten und Wanderungen in der Schweiz und in Italien. Frauenfeld 1907 (Neuausgabe  in der Edition Wanderwerk, o. O., 2017)
 Moderne Antiken: Der Kopf des Crassus • Oenone • Lysanders Mädchen. Frauenfeld 1911
 Gedichte. Frauenfeld 1912
 Ricarda Huch. Aufsätze über ihre Dichtungen. Leipzig (Insel-Verlag) 1913 (16 S.)
 Der Tod des Herakles. Eine bisher unveröffentlichte Dichtung für Musik. Separatdruck 1913/1914
 Ein Doppelleben und andere Erzählungen. Bern 1915
 Jugendeselei und andere Erzählungen. Bern 1915
 Doktor Wilds Hochzeitsreise. Erzählung. Basel 1923 (Neuausgabe  in der Edition Wanderwerk, o. O., 2017)
 Die Weltverbesserer. Historische Novelle. Frauenfeld 1923
 Rektor Müslins in Italien. Basel/Leipzig 1924 (Neuausgabe des Buches von 1881)
 Sieben Geschichten. Frauenfeld 1942
 Die verkehrte Zeit von Mantua. Herbsttage in den Berner Alpen. Bern 1942
 Jugendeselei / Die Hasen von Turfflingen. Zwei Erzählungen. Bern 1949.

Примечания

Литература 
 Widmann, Joseph Victor // Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich .
 Elisabeth Müller, Roland Schärer. Verehrte Leser, sagen Sie nicht: Nein! Ausgewählte Texte. Cosmos, Muri bei Bern 1986, ISBN 3-305-00170-4 .

Ссылки 
  
 Фото Й. В. Видмана в Немецкой Википедии.

Немецкие писатели
Немецкие поэты
Номинанты Нобелевской премии по литературе